„Wonderful Life” – singel Blacka
 „Wonderful Life” – singel duetu Hurts
 Wonderful Life – album Blacka
 Wonderful Life – album Cliffa Richarda
 Wonderful Life – japońska TV Drama
 Wonderful Life – południowokoreański serial telewizyjny